English Springer Spaniel, razza canina di origine inglese
Welsh Springer Spaniel, razza canina di origine gallese